Szuklinka () – nazwa toponimów w Rosji

 Szuklinka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Szuklinka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Szuklino – wieś nad Rudą w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające